Мутер, Рихард (1860—1909) — немецкий критик искусства, профессор.
 Мутер, Теодор (1826—1878) — германский юрист, учёный-правовед.